Antonella Mularoni – politica e magistrato sammarinese
 Diego Mularoni – nuotatore sammarinese
 Luciano Mularoni – ex calciatore sammarinese
 Marco Mularoni – ex calciatore sammarinese
 Pier Marino Mularoni – politico sammarinese